La Capture peut se référer à :
La Capture (The Capture), film américain réalisé par John Sturges, sorti en 1950 ;
La Capture (La Cattura), un film italien réalisé par Paolo Cavara, sorti en 1969 ;
La Capture, film franco-québécois réalisé par Carole Laure, sorti en 2007 ;
La Capture - De Gaulle à Douaumont 2 mars 1916, livre d'Yves Amiot, paru en 1997 et décrivant un épisode de la Première Guerre mondiale.